Ernesto I de Brunswick-Grubenhagen (; c. 1297 - 9 de marzo de 1361) fue un Príncipe de Brunswick-Grubenhagen.

Biografía 
Era el hijo de Enrique I, el Admirable, y de su esposa Inés, nacida condesa de Meissen. Enrique el Admirable fundó el principado de Grubenhagen en 1291, después de que los príncipes de Welf se dividieran su herencia. Ernesto originalmente intentó seguir una carrera espiritual, pero después de la muerte de su padre, él y sus hermanos Enrique II y Guillermo gobernaron conjuntamente el principado.

Grubenhagen era bastante más pequeño que los otros principados de Welf. Enrique el Admirable tuvo muchos hijos (ocho hijos y ocho hijas), y era difícil suministrar bienes a todos los descendientes. Su hijo mayor Enrique II no pudo por lo tanto asumir la soberanía indivisible sobre el principado. En 1324, Enrique concluyó un amplio pacto con sus hermanos Ernesto y Guillermo bajo el cual el territorio sería gobernado conjuntamente, pero poco después el principado fue dividido. Ernesto recibió el área en torno a Einbeck, el castillo de Grubenhagen y Osterode. Las ciudades de Duderstadt, Osterode y Einbeck fueron gobernadas conjuntamente. En 1359 hizo a su hijo Alberto I co-regente. Su hermano mayor Enrique murió en 1351 y sus hijos permanecieron en el extranjero y murieron sin descendencia, de tal modo que después de la muerte sin hijos de su hermano menor Guillermo en 1360, Ernesto gobernó por entero el principado de Grubenhagen. Después de su muerte, el 9 de marzo de 1361, fue sucedido por su hijo Alberto I.

Matrimonio e hijos 
Ernesto contrajo matrimonio en junio de 1335 con Adelaida de Everstein-Polle (fallecida después de 29 de septiembre de 1373), hija del Conde Enrique II de Eberstein. El matrimonio produjo nueve hijos:

 Otón (n. 1337, murió joven).
 Alberto I (nacido c. 1339-1383), desposó en 1372 a Inés de Brunswick (m. 1410), hija del duque Magnus II de Brunswick.
 Juan II (m. 1401), canónigo en Hildesheim, Einbeck y Maguncia.
 Adelaida (nacida: c. 1341-1406), desposó (ca. 1362) al duque Bogislao V de Pomerania (nacido ca. 1326-1374).
 Inés (nacida: c. 1342-1394), desposó en 1362 al conde Ulrico de Hohnstein.
 Ana (nacida: c. 1343-1409), desposó en 1362 al conde Enrique VIII de Hohnstein.
 Ernesto (nacido: c. 1346-1400/02), abad de Corvey (1369-1371).
 Federico (nacido: c. 1350-1421), desposó a Adelaida de Anhalt.
 Ana (nacida: c. 1360-1437), abadesa en Osterode.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 Paul Zimmermann: Das Haus Braunschweig-Grubenhagen. Wolfenbüttel, 1911

Príncipes de Grubenhagen del siglo XIV (casa de Welf)
Nobles de Alemania del siglo XIII